Manoir de Boisset à Meigné-le-Vicomte en Maine-et-Loire
 Manoir de Boisset à Saint-Aquilin en Dordogne